Il singolare del torneo di tennis Challenger of Dallas 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sébastien de Chaunac che ha battuto in finale Amer Delić 6-4, 7-63.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (primo turno)
 Eric Taino (quarti di finale)
 Robert Kendrick (semifinali)
 Peter Luczak (secondo turno)

 Jeff Morrison (secondo turno)
 Alex Kim (secondo turno)
 Philipp Kohlschreiber (primo turno)
 Marcos Daniel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2004